Ервајн има више значења:
 Ервајн
 Ервајн (Кентаки)